TNR är en förkortning med flera betydelser:

TNR som en militär förkortning för tidsnummer
TNR som en förkortning för flygplatsen i Antananarivo
TNR som en förkortning av Trap-neuter-return